P217 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Sibyl (P217), un sous-marin de la Royal Navy.

Sport automobile 
 Dallara P217 une voiture de course du constructeur italien Dallara ;
 Ligier JS P217 un prototype du constructeur français Ligier Automotive.